Ратан Бай (, марати: रत्तन बाई) е боливудска актриса.

Биография 
Ратан Бай се жени за индийския банкер П. С. Шилотри. От този брак се ражда дъщеря ѝ – актрисата Шобна Самарт. Тя е баба на актрисите Нутан Бел и Тануджа и прабаба на актрисите Каджол и Таниша, както и на актьорът Мохниш Бел.

Филмография

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси